Mužská čtyřhra BMW Open 2021 probíhala na přelomu dubna a května 2021. Do deblové soutěže mnichovského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 se turnaj nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl dánsko-německý pár Frederik Nielsen a Tim Pütz, jehož členové se účastnili souběžně konaného Estoril Open. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, nizozemsko-německý pár Wesley Koolhof a Kevin Krawietz, který ve finále za 87 minut zdolal belgické turnajové trojky Sandera Gillé s Joranem Vliegenem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Utkání za stavu her 1–1 ve druhé sadě přerušila na půl hodiny dešťová přeháňka. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Koolhof na okruhu ATP Tour vybojoval sedmý deblový titul a pro Krawiete to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Wesley Koolhof /  Kevin Krawietz (vítězové) 
  John Peers /  Luke Saville (čtvrtfinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (finále)  
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2021
ATP Tour 2021